Casae bezeichnet:
 Casae in Numidia, römisch-katholisches Titularbistum
 Casae in Pamphylia, römisch-katholisches Titularbistum